Strămăturaru ist der Familienname folgender Personen:

Raluca Strămăturaru (* 1985), rumänische Rennrodlerin
Violeta Strămăturaru (* 1988), rumänische Rennrodlerin